Butești a következő települések neve:
 Butești, Teleorman megye, Románia
 Butești, Arada község, Fehér megye, Románia
 Butești, Mogos község, Fehér megye, Románia
 Butești, Glodeni járás, Moldova